W Rumunii
 Obreja – gmina w okręgu Caraș-Severin
 Obreja – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Obreja

 Obreja – wieś w okręgu Alba, w gminie Mihalț
 Obreja – wieś w okręgu Gorj, w gminie Stănești